Прва лига Телеком Србија у сезони 2009/10. је било четврто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији. Ове сезоне се такмичило 18 клубова. Сезона је почела 15. августа 2009, а завршила се 6. јуна 2010.

Састав Прве лиге Србије у сезони 2009/10.

Табела

Легенда 
Плас = Позиција; ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешено; П = Пораза; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика; Бод = Бодова

¹ФК Биг Бул из Бачинца, се током 2010. године спојио са ФК Раднички из Шида, па ће од сезоне 2010/11 играти под именом ФК Биг Бул Раднички Шид.

Види још 
 Суперлига Србије
 Српска лига

Референце

Спољашње везе 
 Сезона 2009/10. на srbijasport.net
 Сезона 2009/10. у Србији на rsssf.com

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2009/10.